Forbidden Siren может означать:
 Forbidden Siren — первая игра в серии.
 Forbidden Siren 2 — вторая игра в серии.
 Siren: Blood Curse — третья игра в серии.
 Forbidden Siren — фильм, основанный на одноимённой игре.